Alessandro Palladini – consigliere nazionale della Camera dei fasci e delle corporazioni
 Alessandro Palladini – personaggio di Un posto al sole